Freightliner Trucks – amerykański producent samochodów ciężarowych
 Freightliner – brytyjski towarowy przewoźnik kolejowy
 Freightliner PL – polski towarowy przewoźnik kolejowy, część grupy Freightliner